ACK може значити:

 Один з управляючих символів ASCII.
 Один з прапорців TCP.